CMB steht für:

 C+M+B, die Inschrift der Sternsinger, verschieden gedeutet, siehe Sternsinger 
 Center for Molecular Biomedicine, siehe Friedrich-Schiller-Universität Jena
 China Merchants Bank
 China Motor Bus, Busbetrieb und Immobiliengesellschaft in Hongkong
 Coastal Motor Boat, britische Schnellboote des Ersten Weltkrieges, siehe Motortorpedoboot (Großbritannien)#CMB
 Compagnie Monégasque de Banque, eine Privatbank im Fürstentum Monaco
 IATA-Code des Flughafens Colombo, Sri Lanka, siehe Bandaranaike International Airport
 Compagnie Maritime Belge, belgische Linienreederei (1895–2000)
 Cosmic Microwave Background, siehe Hintergrundstrahlung
 Collegium Musicum Basel, Schweizer Orchester
 Continental Margin Basalt, siehe Basalt
 Kambodscha, UNDP-Code

Abkürzung